Idoma peut désigner :
 les Idoma, un peuple du Nigeria
 l'idoma, une langue bénoué-congolaise